Roger Bigot ou Bigod fut le nom de plusieurs membres de la famille de barons anglo-normands Bigot, parmi eux :

 Roger Bigot (mort en 1107), fondateur de la dynastie Bigot en Angleterre, shérif du Norfolk et Suffolk ;
 Roger Bigot (mort en 1221),  comte de Norfolk, justiciar et baron de la Grande Charte ;
 Roger Bigot (mort en 1270),  de Norfolk, maréchal d'Angleterre ;
 Roger Bigot (mort en 1306),  de Norfolk, maréchal d'Angleterre, dernier représentant de la dynastie des comtes de Norfolk.